Макки — фамилия. Известные носители:
 Макки, Аарон (род. 1972) — американский баскетболист.
 Макки, Билли (1921 или 1922—2019) — один из основателей «временного» крыла Ирландской республиканской армии.
 Макки, Бонни (род. 1984) — американская певица, автор песен, актриса.
 Макки, Винченцо (1770—1860) — итальянский куриальный кардинал.
 Макки, Джей (род. 1977) — канадский хоккеист.
 Макки, Джеймс (род. 1987) — гонконгский футболист, нападающий.
 Макки, Джина (род. 1964) — английская актриса.
 Макки, Джордж (1923—2015) — американский военный деятель, генерал-лейтенант ВВС США.
 Макки, Дэвид (1935—2022) — английский писатель и иллюстратор детских книг и создатель мультфильмов.
 Макки, Дэниел (род. 1951) — американский политик.
 Макки, Лаура (род. 1979) — итальянская баскетболистка.
 Макки, Луиджи (1832—1907) — итальянский куриальный кардинал.
 Макки, Лэнс (1970—2022) — американский погонщик собак.
 Макки, Роберт (род. 1941) — американский сценарист, теоретик искусства написания киносценариев.
 Макки, Роксанна (род. 1980) — британская актриса и модель.
 Макки, Тивайн (род. 1986) — американский баскетболист.
 Макки, Уильям (1886—1956) — британский вольный борец.
 Макки, Франсуаза (род. 1951) — французская горнолыжница.
 Макки, Хорхе (род. 1963) — современный аргентинский художник.
 Макки, Энди (род. 1979) — американский фингерстайл-гитарист.

См. также 
 Аль-Макки
 Маки
 Маккин
 Маккей